Light Me Up – album studyjny zespołu The Pretty Reckless
 „Light Me Up” – singel Gromee’ego z gościnnym udziałem Lukasa Meijera
 „Light Me Up” – singel Birdy